La statue de saint Pierre peut désigner :
 la statue de bronze de saint Pierre visible à la basilique Saint-Pierre à Rome (Italie) ;
 la statue de saint Pierre qui se trouve sur le site de l'ancienne chapelle dite du « Mont Saint-Pierre » à Lugny (France) ;
 la statue de saint Pierre exposée à la chapelle Notre-Dame du Dresnay, à Loguivy-Plougras (France).